Grupa C jest jedną z trzech grup krajów konkurujących w Copa América 2011.

Tabela

Urugwaj v Peru

Chile v Meksyk

Urugwaj v Chile 

Man of the Match:
Alexis Sánchez (Chile)

Asystenci sędziego:
Nicolás Yegros (Paragwaj)
Efraín Castro (Boliwia)
Arbiter dodatkowy:
Raúl Orosco (Boliwia)

Peru v Meksyk

Chile v Peru

Urugwaj v Meksyk

Linki zewnętrzne 
 Copa América 2011 Oficjalna strona

Copa América 2011